Ро́бертс Скотт Бло́ссом (;  — ) — американский актёр и поэт.

Биография 
Робертс Блоссом родился 25 марта 1924 года в Нью-Хейвене, Коннектикут. Детство провёл в Кливленде. Позже переехал в Шейкер Хайтс, Огайо, где учился в частной школе Hawken School. В 1941 году окончил школу Asheville School в городе Эшвилл и поступил в Гарвардский университет, где учился в течение года. Во время Второй мировой войны воевал в Европе.

Учился на терапевта, но позже решил стать актёром; начал режиссёрскую и актёрскую карьеру в театрах Кливленда, затем переехал в Нью-Йорк.

После того, как в конце 1990-х годов Блоссом завершил свою актерскую карьеру, он переехал в Беркли, Калифорния, и проводил время за написанием стихов. Позже он переехал в Санта-Монику, Калифорния.

Робертс Блоссом скончался 8 июля 2011 года в Санта-Монике от инсульта.

Личная жизнь 
Блоссом был женат на Беверли Шмидт Блоссом. У пары было двое детей: Дебора Блоссом и Майкл Блоссом.

Фильмография

Литература

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Поэты США
Умершие от инсульта